Vipava (rijeka), rijeka u Sloveniji i Italiji pritoka Soče
 Vipava, naselje i središte općine Vipava u Sloveniji 
 Vipavska dolina, dolina u zapadnoj Sloveniji